Selmani ist der Familienname folgender Personen:

 Arben Selmani (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Asllan Selmani (1945–2011), mazedonischer Wissenschaftler und Politiker
 Astrit Selmani (* 1997), schwedischer Fußballspieler
 Gentian Selmani (* 1998), albanischer Fußballspieler
 Imer Selmani (* 1968), nordmazedonischer Politiker
 Liridon Selmani (* 1992), albanisch-schwedischer Fußballspieler
 Myzejene Selmani (* 1969), kosovarische Politikerin
 Remzifaik Selmani (* 1997), mazedonischer Fußballspieler
 Shpëtim Selmani (* 1986), kosovarischer Schriftsteller und Schauspieler
 Zhuj Selmani (1844–1875), albanischer Freiheitskämpfer